Стекольников — фамилия; имеет женскую форму Стекольникова.
 
 
 Стекольников, Василий Васильевич (1926—1997) — советский конструктор, Герой Социалистического Труда.
 Стекольников, Юрий Васильевич (род. 1946) — советский футболист.

См. также 
 Голубянка Стекольникова — дневная бабочка из семейства голубянок.